Birro ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Birro (* 1972), italienisch-schwedischer Autor und Dichter
 Paolo Birro (* 1962), italienischer Jazzmusiker
 Peter Birro (* 1966), italienisch-schwedischer Autor

Siehe auch:
 Biro